Кузнецовка (также — 611 км) — остановочный пункт / пассажирская платформа Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги. Расположена в городском поселении Себеж Себежского района Псковской области на 612-м километре железнодорожной линии Москва — Рига. До 2004 года имела статус станции (раздельного пункта).

История 

Достоверно неизвестно, в каком году была открыта станция (или платформа), однако на карте 1943 года отмечена станция Кузнецовка в составе Калининской железной дороги (Калининская область (ныне Тверская), Себежский район). В военных сводках 16 июля 1944 года говорится об освобождении станции Кузнецовка. Названа в честь соседней деревни Кузнецовка.

В конце 50-х годов Идрицкая дистанция пути была объединена с Новосокольнической.

В 1961-м году Калининская железная дорога была расформирована. Участок Шаховская — Посинь был передан в управление Октябрьской железной дороге.

Станция Кузнецовка в послевоенные годы открывалась и закрывалась неоднократно.

" Остановочный пункт Кузнецовка "прославился" в июне 1976 года в связи с случившейся крупной аварией. Станция была закрыта, ограничений не было, и на скорости 60-70 километров с рельс сошел грузовой поезд, перевозивший капролактам в двух цистернах (к счастью, не пролился), уголь, удобрения, катки для танков, полевые кухни, листовую жесть для консервных банок. Станция была открыта с 2 по 16 июня. Одним из первых приехал руководивший ликвидацией последствий аварии начальник Псковского отделения Мельников. Чуть позже на автомотрисе приехал главный ревизор Октябрьской дороги по безопасности движения Зеленин. Он привез с собой временного начальника станции - запасного дежурного по станции Пустошка Владимира Киселева. От станции Заваруйка ехали уже на АГМ, от границ станции — пешком. Потерпевший аварию поезд кучей с двухэтажный дом загромоздил обе колеи. Прибыли восстановительные поезда из Резекне, Дно, Великих Лук и Новосокольников. Временный персонал прибыл из Себежа, в том числе дежурной — будущий начальник станции Себеж. Завал на боковом пути разобрали за 12 часов, открыли временное движение с ограничением в 40 километров в час. А уже 8 июня через станцию прошел первый эшелон  для Себежской базы (приказ 30/164 от 6.6.76 Обеспечить работу 8/6-2637 Кузнецовка). Рассматривалось две версии причины аварии: уширение колеи с "крайним" мастером Богдановым и отвал шейки колесной пары. Окончательный вердикт комиссии мне неизвестен. "

По состоянию на 1983 год станция закрыта. 

По состоянию на 1986 год пассажирские поезда дальнего следования по станции (платформе) не останавливаются. Без остановки мимо пункта проходили поезда: №1/2 "Латвия", №3/4 "Юрмала", №31/32, №185/186 и №393/394, все сообщением Москва — Рига — Москва.

Современное состояние 

В Атласе Псковской области 1997 года обозначена как остановочный пункт 611 км. В 1996-2000 гг. станция Кузнецовка была промежуточной станцией 5 класса (существовавшие перегоны: Кузнецовка — Себеж, Кузнецовка — Заваруйка). В мае 2004 года станция Кузнецовка закрыта. Пригородные поезда останавливаются на главном пути. Первый путь на деревянных шпалах с невысокой песчаной платформой разобран на стрелках.

По состоянию на 2008-2009 год останавливались пригородные поезда №6501/6502 и №6505/6506 Великие Луки — Себеж — Посинь (отпр. на Себеж: №6501 в 12:13, №6505 в 21:09, отпр. на Великие Луки: №6502 в 15:38, №6506 в 4:24). В составе поездов №6501/6502 курсировали вагоны беспересадочного сообщения Москва — Себеж и Санкт-Петербург — Себеж.

С 2015-го года была отменена последняя останавливающаяся пара пригородных поездов №6505/6506 Великие Луки — Себеж.

Движение поездов дальнего следования прекратилось полностью с отменой беспересадочных прицепных вагонов от/до Москвы и Санкт-Петербурга. До марта 2020 года без остановки курсировал единственный поезд №1/2 "Latvijas Ekspresis" сообщением Москва — Рига — Москва. С 16 марта 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции движение единственного поезда было прекращено по инициативе латвийской стороны, так как поезд № 1/2 «Latvijas Ekspresis» принадлежал частному латвийскому перевозчику. По состоянию на 2020 год по платформе нет остановки ни у одного поезда.

Платформа боковая, низкая, немного изогнутая. Расположена на неэлектрифицированном однопутном перегоне Заваруйка — Себеж. Выход к деревне Кузнецовка (к югу) и Птушкино (к северу). В Кузнецовке расположена автобусная остановка, позволяющая добраться до Себежа (автобус Себеж — Дубровка — Себеж). К востоку от платформы расположен переезд автодороги 58К-284 (Опочка — Дубровка — граница с Беларусью).

Проблема наименования и километраж 

Официальное название согласно единой сетевой разметке, тарифному руководству №4 и нормативно-правовым документам Росжелдор — остановочный пункт 611 км, в служебных расписаниях и в общем употреблении — Кузнецовка. Согласно системе отсчёта железнодорожных километров и наименований, с ним связанных, остановочный пункт должен иметь наименование 612-й км, однако во многих странах постсоветского пространства во избежание бюрократических процедур на это не обращают внимание.

Происшествия 

Помимо случая 1976 года (см. раздел "История" выше), 1 июля 2019 года, на перегоне Заваруйка — Себеж водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд автодороги 58К-284 (Опочка — Дубровка — граница с Беларусью) при исправно действующей сигнализации перед приближающимся рабочим поездом №8753. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения. В результате ДТП машинист поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии (и впоследствии, как сообщалось ранее со ссылкой на собственные источники, скончался). Также пострадали трое работников, находившихся в поезде. На место направлен восстановительный поезд со станции Новосокольники.

Галерея

См. также 
 Пустошка (станция)
 Идрица (станция)
 Великие Луки (станция)

Примечания

Ссылки 
 Проект «Фотолинии» | Кузнецовка — railwayz.info
 Псковские Железные Дороги | Кузнецовка
 Единая Сетевая Разметка | 611 км
 Себеж — Кузнецовка. Душистая осень у западной границы Рижского направления (LiveJournal | Petr Tiranozavrrex)

Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Себежского района